Joyes (warenhuis) - Brits voormalig warenhuis

 Inés Joyes y Blake - Spaans vertaler en auteur
 John Joyes - Amerikaans advocaat en politicus